Uragán může být:

 Termín používaný ve francouzštině a ruštině pro 12. stupeň Beaufortovy stupnice síly větru, pro který se ve většině germánských jazyků, v češtině a slovenštině používá označení orkán.
 Termín používaný ve francouzštině a ruštině pro tropickou cyklónu, zvl. v oblasti Karibského moře a Velkých Antil, pro který se v anglické jazykové oblasti používá název  (hurikán), v oblasti Asie tajfun, v Indii cyklon. 
 Nepřesné hovorové označení pro velmi silný vítr s ničivými účinky.